

Miasta i miejscowości 
 Brea – miasto w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Orange (w obszarze metropolitalnym Los Angeles-Riverside-Orange County)
 Brea de Tajo – miejscowość w Hiszpanii we wspólnocie autonomicznej Madryt
 Brea Pozo – miasto w Argentynie, w prowincji Santiago del Estero, w departamencie San Martín
 La Brea – miasto w Trynidadzie i Tobago, na wyspie Trynidad
 Brea – wieś w Kornwalii w pobliżu Redruth

Inne nazwy geograficzne 
 Brea de Aragón – gmina w Hiszpanii, w prowincji Saragossa, w Aragonii
 Brea – ateńska kolonia w Tracji (historyczne)
 La Brea – dystrykt w Peru
 Carn Brea – wzgórze w Kornwalii

Inne znaczenia 
 Brea – imię żeńskie
 Brea – bóg z celtyckiej mitologii, jeden z Tuatha Dé Danann
 La Brea Avenue – ulica w hrabstwie Los Angeles biegnąca z południa na północ
 Rancho La Brea – rejon asfaltowych jeziorek w Hancock Park w centralnej części Los Angeles
 Expo/La Brea – naziemna stacja linii Expo Line metra w Los Angeles

Osoby noszące nazwisko Brea 
 Ludovico Brea (1450-1523) – włoski malarz epoki renesansu
 Cirilo de Alameda y Brea (1781-1872) − hiszpański franciszkanin, generał zakonu, arcybiskup Toledo, prymas Hiszpanii, kardynał.
 Benjamín Brea (1946-2014) – wenezuelski muzyk jazzowy, pochodzenia hiszpańskiego
 Ángelo Mota Brea (ur. 1972) – dominikański zapaśnik walczący w stylu klasycznym
 Anthony Brea (ur. 1983) – wenezuelski kolarz profesjonalny

Osoby noszące imię Brea 
 Brea Grant (ur. 1981) − amerykańska aktorka

Zobacz też

Przypisy